Riachuelo Football Club foi uma agremiação esportiva da cidade do Rio de Janeiro, fundada a 19 de outubro de 1905.

História 
Suas cores eram o verde e o branco e sua sede estava localizada no bairro homônimo, na Zona Norte da cidade. 

Ficava situado na Rua Diamantina, na casa de Carlos Suckow Joppert. O clube foi o vencedor do 1º campeonato carioca da 2ª divisão e o feito valeu ao Riachuelo o apelido de Clube dos Irmãos Joppert.

Disputou os Campeonatos Cariocas de 1908 a 1910. Foi o primeiro campeão da Segunda Divisão Carioca, em 1906. Na final, disputada no dia 28 de outubro, venceu o America pelo placar de 5 a 1. 

Contudo, na partida contra o Football and Athletic Club, lanterna da primeira divisão, que valia a vaga na primeira divisão do ano seguinte, o adversário o venceu por 5 a 2. 

O Riachuelo só veio a disputar a primeira divisão a partir de 1908. 

Em em 10 de maio de 1908 participou da inauguração do Campo da Rua Voluntários da Pátria, então campo do Botafogo de Futebol e Regatas, onde enfrentou o America e perdeu por 6 a 0. 

Foi dissolvido em 21 de janeiro de 1911, pois grande parte de seus atletas havia abandonado o clube para se juntar a um recém-formado, o São Cristóvão, e já não havia mais condições de se manter na elite do futebol carioca.

Um clube de mesmo nome participou da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres em 1930.

Títulos

Outras conquistas 
 Liga Suburbana de Football: 1907

Fontes
 MÉRCIO, ROBERTO. História dos campeonatos cariocas. Rio de Janeiro: Studio Alfa, 1985.

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1905